Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Кончіта Мартінес (фінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (1-ше коло)
 Аманда Кетцер (півфінал)

 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Забіне Гак (півфінал)
 Юдіт Візнер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open